Аграфа может означать:

 Аграфы — изречения, приписываемые Иисусу Христу и не отражённые в четырёх канонических Евангелиях.
 Аграфа (дим) — община в Греции.
 Аграфа (область) — географическая и историческая область в материковой Греции.
 Аграфа (Эвритания) — деревня в Греции.

См. также 
 Аграф